Gongdi (恭帝, EFEO : Kong-ti), signifiant Empereur respectueux, fut le nom de plusieurs empereurs de Chine, parmi lesquels :

Gongdi de la dynastie des Jin, qui régna de 418 à 420
Gongdi de la dynastie des Wei de l'Ouest, qui régna de 554 à 557
Gongdi de la dynastie des Sui, qui régna de 618 à 618
Gongdi de la dynastie des Zhou postérieurs, qui régna de 959 à 960
Gongdi de la dynastie des Song, qui régna de 1274 à 1278.